Апарисио Саравиа Да Роза (; , Серро-Ларго, Уругвай — , Риу-Гранди-ду-Сул, Бразилия) — уругвайский политик, военачальник, каудильо, лидер вооружённого восстания, участник революций в Южной Америке.

Биография 

Бразилец по происхождению. После смерти отца вместе с братом унаследовал обширное поместье.
Благодаря семейным связям его частная и общественная жизнь была тесно связана не только с Уругваем, но и с бразильским штатом Риу-Гранди-ду-Сул.

Лидер Белой партии («Бланко») Уругвая, .

Участник уругвайской революции 1870 года против правительства Лоренсо Батлье-и-Грау, с целью получить представительство в парламенте. Вёл борьбу за общественные свободы и гарантии избирательного права. В 1875 году вместе с двумя своими братьев, участвовал в триколорной революции (Revolución Tricolor).

В 1893 году участвовал в федералистской революции против бразильского центристского правительства. После смерти брата Гумерсиндо в 1893 г., военные лидеры избрали его генералом федеральной армии. С этого момента его престиж распространился от Бразилии до Рио-де-ла-Плата. В октябре 1895 года вернулся в Уругвай, а через год поднял небольшое восстание против правительства Хуана Идиарте Борда, но потерпев поражение, ему пришлось эмигрировать в Бразилию.

В 1897 и 1904 годах — лидер вооруженного восстания Белой партии («Бланко») Уругвая против правительств, созданного партией Колорадо. Во время этого второго восстания он получил серьезные ранения, которые привели к его смерти.

Память 
 В честь 90-летия со дня смерти политика и генерала Апарисио Саравиа в Уругвае выпущена почтовая марка.

Примечания

Ссылки 
 Биография
 Биография

Политики Уругвая
Предводители восстаний XX века
Умершие от огнестрельного оружия